Nori (zeewier), een eetbare zeewiersoort in Japan en andere Aziatische landen
 Nori (plaats), een dorp in Rusland
 Nori (Tolkien), een personage in Tolkiens De Hobbit
 Nori (Ronnie Flex), een album van rapper Ronnie Flex